Mermelada puede referirse a:
 Mermelada, conserva de fruta cocida en azúcar.
 Mermelada, grupo musical español.
 Mermelada, disco del grupo musical Somos mermelada.
 Mermelada Bar-le-Duc, mermelada de origen francés.
 Mermelada de coco, crema de fruta común en el sureste asiático.
 Mermelada de arándano rojo, mermelada de origen escandinavo.
 Mermelada, comuna del departamento de Artibonito, Haití.
 Mermelada, distrito del departamento de Artibonito, Haití.